Ein Literaturarchiv sammelt und pflegt literarische Nach- und Vorlässe, Autographen etc. von Schriftstellern und Dichtern.

Nationale Literaturarchive sind
 Deutsches Literaturarchiv Marbach
 Literaturarchiv der Akademie der Künste, Berlin
 Literaturarchiv der Österreichischen Nationalbibliothek, früher: Österreichisches Literaturarchiv
 Schweizerisches Literaturarchiv, Bern 

Weitere bedeutende Literaturarchive sind
 Forschungsinstitut Brenner-Archiv, Innsbruck
 Goethe- und Schiller-Archiv, Weimar (Weltdokumentenerbe)
 Internationales Homo/Lesbisches Informationszentrum und Archiv, Amsterdam
 Literaturarchiv Sulzbach-Rosenberg (insbesondere zur Gruppe 47, verwahrt u. a. Typoskript der Blechtrommel)
 Westfälisches Literaturarchiv, Münster